Hyas ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:
 Hyas (Sohn des Atlas), Bruder der Hyaden
 Hyas (Heros), ein eponymer Heros des boiotischen Volkes der Hyanten
 Hyas (Vater des Merops)
 Hyas (Gattung), eine Gattung von Seespinnen aus der Familie der Oregoniidae

Hyas ist der Name folgender Orte:
 Hyas (Saskatchewan)